Сейтлер — топоним в России:

 Сейтлер —  до 1944 года название посёлка Нижнегорский Нижнегорского района Крыма.
 Сейтлер  —  до 1952 года название железнодорожной станции Нижнегорская Крымской железной дороги.

См. также 
 Сейтлер-Вакуф